La Flesche ist der Familienname folgender Personen:

 Francis La Flesche (1857–1932), Omaha und amerikanischer Ethnologe
 Susan La Flesche Picotte († 1915), amerikanische Sozialreformerin und Ärztin
 Susette La Flesche (auch Inshta Theumba oder Bright Eyes; 1854–1903), Reformerin, Autorin und Dozentin

Siehe auch:
 Flesche (Begriffsklärung)